Vitolo puede referirse a:

 Vitolo Añino, futbolista español;
 Vitolo Machín, futbolista español;
 Alfredo Roque Vitolo, abogado argentino.